Иван Васильевич Гаврилов:
 Гаврилов, Иван Васильевич (1837—1890) — действительный статский советник, педагог.
 Гаврилов, Иван Васильевич (1899—1945) — советский военный деятель, гвардии полковник, Герой Советского Союза.